Peixe-vermelho é o nome comum dado a várias espécies de peixe:
 Carassius auratus — o peixinho-dourado de água doce;
 Sebastes marinus — o cantarilho-do-norte;
 Sebastes mentella — o peixe-vermelho-da-fundura do Atlântico Norte.

Desambiguação